

Населені пункти та їхні частини
 Міловиці — село в гміні Дзядова Клода Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Міловиці — село в гміні Жари Жарського повіту Любуського воєводства
 Міловиці — село в гміні Біла Прудницького повіту Опольського воєводства
 Міловиці — частина села Польська-Церекев у гміні Польська Церекев Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства

Примітки